Српска лига Београд је једна од 4 Српске лиге у фудбалу. Српске лиге су трећи ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији.

 	
Првенство Српске лиге Београд у фудбалу 2000/01. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Друга лига СР Југославије, а нижа Београдска зона.

За сезону 2000/01.
ОФК Младеновац из Младеновца је првак Српске лиге Београд дао је 66, а примио 30 гола. Гол разлика 36 гола и освојио 67 бода.
Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 114.100 гледалаца, што чини просек од 393 гледалаца по утакмици, 3.356 по колу, односно 6.339 по клубу.
Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.224 жута и 94 црвена картона, или просечно 38,76 картона по колу, 73,22 картона по клубу и по утакмици 4,31 картона. 
За најбољег фудбалера Српске лиге Београд проглашен је Горан Михајловић из ОФК Младеновца са освојених 90 бодова, а голгетер такође Горан Михајловић из ОФК Младеновца са датим 22 гола.
165 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 9 играча.
Из Вождовца, Београд 12 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из ОФК Младеновца 8 играча је проглашено за играча кола.
Александар Хајдер из Срема, Јаково 12 пута се нашао у тиму кола, једном играч кола.
Најбољи фудбалер Српске лиге Београд и голгетер Горан Михајловић из ОФК Младеновца 10 пута се нашао у тиму кола, четири пута играч кола.

За сезону 2001/02.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 109.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. БАСК

Београд

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. ОФК МладеновацМладеновац

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Црвена звезда ИБЦ

Мали Мокри Луг

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Млади ОбилићБеоград

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. РадничкиОбреновац
 
 	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. СинђелићБеоград

|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. ГрафичарБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ГСП ПолетБеоград
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. Балкан БуковицаМиријево

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. КомграпБеоград

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ТрудбеникБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. ПолетМиросаљци

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. СремЈаково

	
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ВождовацБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. ЗмајЗемун

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. ДорћолБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. ЖарковоЖарково, Београд

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима
165 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 9 играча.
Из Вождовца, Београд 12 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из ОФК Младеновца 8 играча је проглашено за играча кола.
Александар Хајдер из Срема, Јаково 12 пута се нашао у тиму кола, једном играч кола.
Најбољи фудбалер Српске лиге Београд и голгетер Горан Михајловић из ОФК Младеновца 10 пута се нашао у тиму кола, четири пута играч кола.

 Најбољи фудбалер Српске лиге Београд

| style="width:12px;"| 
|valign="top"|

|}

 Голгетер Српске лиге Београд 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|align=right|1.||align=left |Горан Михајловић||align=center|||align=left|ОФК Младеновац||align=right|22 
|-	
|align=right|2.||align=left |Тепавчевић||align=center|||align=left| Млади Обилић Београд||align=right|19 	
|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|3.||align=left |Костић||align=center|||align=left| Графичар, Београд|| rowspan="2" style="text-align:right;"|14
|-	
|align=left |Дејан Стојановић||align=center|||align=left| Балкан Буковица, Београд
|-	
|rowspan="2" align=right|5.||align=left |Александар Хајдер||align=center|||align=left| Срем, Јаково||rowspan="2" align=right|11
|-	
|align=left |Столић||align=center|||align=left| ГСП Полет, Београд
|-	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|7.||align=left |Дужанић||align=center|||align=left| Раднички, Обреновац|| rowspan="3" style="text-align:right;"|10
|-	
|align=left |Игор Шошо||align=center|||align=left| Вождовац
|-	
|align=left |М. Манајловић||align=center|||align=left| Полет, Миросаљци
|-	
|align=right|...|| || || ||
|- style="background:#FFE4E1;"
|colspan="5" align=center |Аутоголови'''
|-	
| rowspan="4" style="text-align:right;"|1.||align=left |Д. Петрић||align=center|||align=left| Змај, Земун|| rowspan="4" style="text-align:right;"|1
|-	
|align=left |Лечић||align=center|||align=left| Трудбеник, Београд
|-	
|align=left |Бошковић||align=center|||align=left| Раднички, Обреновац
|-	
|align=left |Милановић||align=center|||align=left| Млади Обилић Београд
|}

{|
|-
|valign="top"|

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Резултати

Статистика
{|	align=left
|-
| valign="top"|

Финале купа на територији Београда

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Резултати и табеле „Српске лиге Београд“ www.srbijasport.net 

Српска лига Београд
Сезона 2000/01. у југословенском фудбалу